Мятежный дух ()

 Мятежный дух (телесериал, 2002) — Аргентина
 Мятежный дух (телесериал, 2008) — Португалия
 Мятежный дух (Легенда о Корре) — эпизод, США